Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1937 года прошёл 20—24 августа в Москве на стадионе «Динамо». Соревнования по марафонскому бегу прошли 14 августа.

Призёры

Мужчины

Женщины

Литература 
 
 

Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Август 1937 года
1937 год в Москве
Спорт в России в 1937 году
Чемпионаты СССР в 1937 году
1937 год в лёгкой атлетике